National Bureau of Standards, laboratori de metrologia del Departament de Comerç dels Estats Units
 Banc Nacional d'Eslovàquia (del seu nom en eslovac Národná Banka Slovenska), banc central d'Eslovàquia
 Banc Nacional de Sèrbia (del seu nom en serbi Narodna Banka Srbije), banc central de Sèrbia
 N-bromosuccinimida, reactiu usat en química orgànica